Гаврилович Олексій Вікторович, Олексій Гаврилович (біл. Аляксей Віктаравіч Гаўрыловіч, нар. 5 січня 1990, Пінськ) — білоруський футболіст.
 Гаврилович Романа Іванівна — учитель-методист, заступник директора з навчально-виховної роботи, директор, лауреат педагогічної премії імені Богдана Ступарика.